Британская Колумбия:

 Британская Колумбия — провинция на западе Канады
 Британская Колумбия — коронная колония в Британской Северной Америке.